Per Nilsson (1890–1964) – szwedzki gimnastyk
 Per Nilsson (ur. 1954) – szwedzki pisarz
 Per Nilsson (ur. 1982) – szwedzki piłkarz